Il doppio femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Åsa Svensson che hanno battuto in finale Petra Mandula e Patricia Wartusch 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)

 Émilie Loit /  Åsa Svensson (campionesse)
 Marta Marrero /  Rossana de los Ríos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2003